

События 
 26 июня — Семилетняя война: в ходе войны на Североамериканском театре англичане после осады захватывают Луисбург — важную французскую крепость в Канаде.
 Астроном Шарль Мессье начал составление своего каталога.
 Вышло десятое издание книги «Система природы» Карла Линнея, условная дата опубликования которого, 1 января 1758 года, впоследствии была принята за исходный пункт зоологической номенклатуры.
 Рабочие Ланкашира сделали попытку создать стачечный комитет. Власти жестоко подавили эту попытку.
 Начало года — Взятие русскими Кёнигсберга. Лето — Сражение прусской армии Фридриха с русской при Цорндорфе, закончившееся безрезультатно.
 1758—1769 — Папа Климент XIII.
 Керим-хан Зенд разгромил каджаров и объединил Иран.
 1758—1759 — Бии киргизских племён вступили в подданство Китая.
 1758—1785 — Эмир Бухары Даниёл-бий аталык (дядя Мухаммед-Рахима). Отпадение от Бухары Шахрисябза и Гиссара, ставших самостоятельными княжествами.
 В Индостане появилось сильное войско маратхов. Они взяли Дели и разграбили его. Маратхи заняли весь Пенджаб и прогнали афганцев за Инд.
 Французы послали в Индию значительные силы во главе с графом Лалли-Толландалем. Англичане доставили в Мадрас подкрепления.
 Завоевание империей Цин Джунгарского государства. Истреблено почти всё ойратское население Джунгарии.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1758 году
 12 января — Дмитрий Петрович Горчаков, русский поэт-сатирик и драматург (ум. 1824).
 21 апреля — Арина Родионовна Яковлева, няня А. С. Пушкина.
 10 августа — Арманд Жансонне, французский политический деятель.
 29 сентября — Горацио Нельсон, британский адмирал, победитель французского флота при Абукире и Трафальгаре (ум.1805)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1758 году
 3 мая — Бенедикт XIV, папа римский.
 28 ноября — Юхан Хельмик Руман, шведский композитор
 12 декабря — Франсуаза де Графиньи, французская писательница, драматург, хозяйка литературного салона.

См. также